Nebraska Sandhills, ook Sand Hills, een landstreek in de Amerikaanse staat Nebraska
 Sand Hills (Oklahoma), een gehucht in de Amerikaanse staat Oklahoma